Ґнінський (Гнінський, ) — польське прізвище.

Відомі носії 
 Ян Кшиштоф Ґнінський (бл. 1620—1685) — підскарбій надвірний коронний, Хелмінський, Мальборкський воєвода, підканцлер коронний, маршалок Сеймів 1659 і 1664/1665 років; староста ґнєзненський, наклоський, радзинський, кішпорський, гоньондзький, городоцький, книшинський, ковалевський.
 Ян Гнінський (1647—1703) — Чернігівський, Брацлавський, Поморський воєвода; староста радзинський, книшинський, городоцький і скаршевський.

Див. також 
 Гнінські

Польські прізвища